Mühlhölzer ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Mühlhölzer (* 1947), deutscher Philosoph
 Fritz Mühlhölzer (* 1952), deutscher Musiker 

Siehe auch:
 Jakob Mülholzer, deutscher Maler